Katherine Stewart-Jones (ur. 5 maja 1995 w Ottawie) – kanadyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Nakkertok Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 3 stycznia 2013 roku, podczas zawodów juniorskich w kanadyjskiej miejscowości Thunder Bay, gdzie uplasowała się na 2. pozycji w biegu łączonym na 10 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 stycznia 2016 roku w Planicy, gdzie uplasowała się na 54. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 23 lutego 2020 w norweskim Trondheim, gdzie uplasowała się na 29. pozycji w klasyfikacji końcowej Ski Touru.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia

Uwagi 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Ottawie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995